Sitzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Sitzmann (* 1935), deutscher Kommunalpolitiker (CSU) und Bezirkstagspräsident
 Edith Sitzmann (* 1963), baden-württembergische Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Flo Sitzmann (* 1976), deutscher Behindertensportler und Buchautor
 Florian Sitzmann (* 1965), deutscher Musiker und Produzent
 Helmut Sitzmann (* 1958), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Karl Sitzmann (1883–1963), Pionier der fränkischen Kunstgeschichte

Siehe auch:

 Rudolf Sizmann (1929–1993), deutscher Physiker